Фінал Кубка Німеччини з футболу 2006 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 2005—2006 відбувся 29 квітня 2006 року. У поєдинку зустрілися мюнхенська «Баварія» та франкфуртський «Айнтрахт». Перемогу з рахунком 1:0 здобула «Баварія».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Айнтрахт»

«Баварія»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2006 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Квітень 2006
2006 у німецькому спорті